SKT steht für:
 Schwarzwälder Kirschtorte, eine Sahnetorte
 Sechskant, beispielsweise bei Schraubenmuttern SKT-Mutter nach DIN 934
 Seilklettertechnik, eine Seiltechnik der Forstwirtschaft und Baumpflege, siehe Seilunterstützte Baumklettertechnik
 Skalenteile (Skt) in der Messtechnik, bei der Verwendung einer Skalenanzeige
 Soziales Kompetenztraining, siehe Selbstsicherheitstraining, verschiedene Verfahren der Verhaltenstherapie
 Stichbandkeramik, eine archäologische Kultur der Jungsteinzeit in Mitteleuropa
 Strukturelle Körpertherapie, eine Therapieform, die sich als „Kunst der richtigen Lebenshaltung“ versteht
 Syndrom-Kurz-Test, ein psychometrisches Testverfahren zur Beurteilung einer Demenz
 SK Telecom, ein südkoreanisches Unternehmen im Bereich der Telekommunikation

skt steht für:
 Sakata (Sprache) (ISO-639-3-Code), Bantusprache in der Demokratischen Republik Kongo

SKT